David Akers (né le  à Lexington) est un joueur de football américain évoluant au poste de kicker.

Biographie

Statistiques 
	
| 1998 || Redskins || 1 || 2 || 0 || 0 || 0 || 2 || 2 || 100 || 0 || 0 || 0	
|-
| 1999 || Eagles || 16 || 6 || 3 || 50 || 53 || 2 || 2 || 100 || 0 || 0 || 0	
|-
| 2000 || Eagles || 16 || 33 || 29 || 87,9 || 51 || 36 || 34 || 94,4 || 0 || 0 || 0	
|-
| 2001 || Eagles || 16 || 31 || 26 || 83,9 || 50 || 38 || 37 || 97,4 || 0 || 0 || 0	
|-
| 2002 || Eagles || 16 || 34 || 30 || 88,2 || 51 || 43 || 43 || 100 || 0 || 0 || 0	
|-
| 2003 || Eagles || 16 || 29 || 24 || 82,8 || 57 || 42 || 42 || 100 || 0 || 0 || 0	
|-
| 2004 || Eagles || 16 || 32 || 27 || 84,4 || 51 || 42 || 41 || 97,6 || 1 || 36 || 36	
|-
| 2005 || Eagles || 12 || 22 || 16 || 72,7 || 50 || 23 || 23 || 100 || 0 || 0 || 0	
|-
| 2006 || Eagles || 16 || 23 || 18 || 78,3 || 47 || 48 || 48 || 100 || 0 || 0 || 0	
|-
| 2007 || Eagles || 16 || 32 || 24 || 75 || 53 || 36 || 36 || 100 || 0 || 0 || 0	
|-
| 2008 || Eagles || 16 || 40 || 33 || 82,5 || 51 || 45 || 45 || 100 || 0 || 0 || 0	
|-
| 2009 || Eagles || 16 || 37 || 32 || 86,5 || 52 || 45 || 43 || 95,6 || 0 || 0 || 0	
|-
| 2010 || Eagles || 16 || 38 || 32 || 84,2 || 50 || 47 || 47 || 100 || 0 || 0 || 0	
|-
| 2011 || 49ers || 16 || 52 || 44 || 84,6 || 55 || 34 || 34 || 100 || 0 || 0 || 0	
|-
| 2012 || 49ers || 16 || 42 || 29 || 69 || 63 || 44 || 44 || 100 || 0 || 0 || 0	
|-
| 2013 || Lions || 16 || 24 || 19 || 79,2 || 53 || 43 || 42 || 97,7 || 0 || 0 || 0	
	
| 477 || 386 || 80,9 || 63 || 570 || 563 || 98,8 || 1 || 36 || 36

Récompenses 
 Sélectionné pour disputer le Pro Bowl en 2001, 2002, 2004, 2009, 2010 et 2011

Notes et références 

Kicker
Naissance en décembre 1974
Naissance à Lexington (Kentucky)
Joueur américain de football américain
Joueur NFL non sélectionné à la draft
Joueur de football américain des Cardinals de Louisville
Joueur des Redskins de Washington
Joueur des Eagles de Philadelphie
Joueur des 49ers de San Francisco
Joueur des Lions de Détroit
Joueur sélectionné au Pro Bowl